Кастрильо-де-ла-Рейна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Население — 223 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса